Rymill ist der Familienname von:
 John Rymill (1905–1968) australischer Polarforscher

Sonstiges:
 Rymill Bay, Bucht an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Rymill-Küste, Küste des Palmerlands, Antarktika
 Kap Rymill, Kap an der Wilkins-Küste, Palmerland, Antarktika
 Mount Rymill, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika